«The Awakening» o «Awakening» puede referirse a:

Música 
 The Awakening (n/d), banda sudafricana.
 The Awakening (1990), álbum de Merciless.
 The Awakening (2011), álbum de James Morrison.
 Awakening (1998), álbum de Color Me Badd.
 Awakening (2011), álbum de Blessthefall.
 Awakening (2012), canción del álbum Southern Air de Yellowcard.
 The Awakening (2015), álbum de P.O.D.

Cine y televisión 
 The Awakening (1915), película de Ralph Ince.
 The Awakening (1928), película de Victor Fleming.
 The Awakening (1980), película de Mike Newell.
 Awakening (2003), episodio (S04xC10) de la serie de televisión Ángel.
 The Awakening (2006), documental.
 Species IV: The Awakening, película de 2007 dirigida por Nick Lyon.
 The Awakening, serial de la 21ª temporada de Doctor Who, emitido en 1984.